RTM – ang. release to manufacture lub ready to market (w odniesieniu do oprogramowania) oznacza produkt gotowy do wypuszczenia na rynek, zobacz cykl życia programu
RTM – ang. real-time marketing oznacza strategię marketingową opierającą się na nawiązywaniu w prowadzonych kampaniach do bieżących wydarzeń.
 rtm. – rotmistrz
 Radio Télévision du Maroc – główny program marokańskiej telewizji państwowej
 Zobacz też
 RTFM – popularny akronim wyrażenia Read The Fucking Manual
 Telewizja RTM – Rawicka Telewizja Młodzieżowa